Arachnospila är ett släkte av steklar som beskrevs av Kincaid 1900. Arachnospila ingår i familjen vägsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vägsteklar
Arachnospila